Steen Brahe kan syfta på flera personer:

 Steen Ottesen Brahe (1547-1620),  danskt riksråd
 Steen Jørgensen Brahe (1623-1677), dansk överste